Miejscowości w USA:
 Dixon – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Solano
 Dixon – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Lee
 Dixon – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Scott
 Dixon – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Webster
 Dixon – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Pulaski
 Dixon – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Sanders
 Dixon – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Dixon
 Dixon – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Rio Arriba
 Dixon – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Carbon
Gminy w USA:
 Dixon (ang. Dixon Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Monroe
 Dixon (ang. Dixon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lee
 Dixon (ang. Dixon Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Dixon (ang. Dixon Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Logan
 Dixon (ang. Dixon Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Preble
 Dixon (ang. Dixon Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Gregory
 Dixon (ang. Dixon Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hamlin
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Dixon (ang. Dixon County) – w stanie Nebraska